Tom Clegg (1915–1996) brit (angol) színész, filmszínész
 Tom Clegg (1934–2016) brit filmrendező, televíziós rendező